Targowica, une localité polonaise de Basse-Silésie.
 La confédération de Targowica, une union formée en 1792, par des nobles polonais hostiles à la Constitution de 1791.
 Nom polonais du village ukrainien Torgowiza